

Сизево — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Сизево — присілок, Барабінський район, Новосибірська область

Див. також 
 Сизьово